Тахти — многозначный термин.

 Тахти (стадион, Тегеран) — многофункциональный стадион, расположенный в восточной части иранского города Тегеран.
 Тахти (стадион, Энзели) — многофункциональный стадион, находящийся в иранском городе Энзели.
 Тахти, Голамреза (1930—1968) — один из самых известных борцов в истории Ирана, известный своим благородным поведением (например, сбором помощи жертвам землетрясения 1962 года и схваткой с советским борцом, в которой он специально не атаковал повреждённую незадолго до боя ногу противника, из-за чего даже проиграл) и спортивными достижениями, из-за чего символизирует для иранцев саму суть спорта.